Аканф может означать:
 Аканф — древнегреческий город.
 Аканф (Акант) — растение.
 Аканф — характерный рисунок украшений коринфских и композитных капителей, модульонов, акротериев